Luci Meneni Lanat (cònsol 440 aC)
 Luci Meneni Lanat (tribú consular)